Siroligniella är ett släkte av svampar. Siroligniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Siroligniella